Елена Горчакова:
 Горчакова, Елена Егоровна (1933—2002) — советская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Горчакова, Елена Сергеевна (1824—1897) — княжна, русская поэтесса, фрейлина, начальница 3-й московской женской гимназии.